Ла Оља има више значења:

 Ла Оља (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Оља (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Оља (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Оља, Ел Парал (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Оља (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Оља (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Оља (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику